Força Jovem é nome comum às torcidas organizadas:

Força Jovem do Vasco - torcida do Club de Regatas Vasco da Gama;
Força Jovem Goiás - torcida do Goiás Esporte Clube;
Força Jovem do Santos - torcida do Santos Futebol Clube;
Força Jovem Metropolitano - torcida do Clube Atlético Metropolitano, de Santa Catarina;
Força Jovem Guarany - torcida do Guarany Sporting Club, do Ceará;
Força Jovem do Social - torcida do Social Futebol Clube, de Minas Gerais.

Se você procura o desenho animado, da Hanna-Barbera:
 Força Jovem (série animada)

Desambiguação